Поліньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Поліньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара